

Agudo est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul.

Agudo est une commune d’Espagne, dans la province de Ciudad Real, communauté autonome de Castille-La Manche.